Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 717 dans le monde.

 RS-717 au Brésil
 Route régionale 717 en Finlande
 Route nationale 717 en France
 Route européenne 717 en Italie